Sinfonia n.º 2 é o nome que geralmente se dá à segunda sinfonia de um compositor.

As seguintes obras receberam de seu autor o título de número dois:

 Samuel Barber - Sinfonia n.º 2
 Arnold Bax - Sinfonia n.º 2
 Ludwig van Beethoven - Sinfonia n.º 2
 Leonard Bernstein - Sinfonia n.º 2, The Age of Anxiety
 Aleksandr Borodin - Sinfonia n.º 2
 Johannes Brahms - Sinfonia n.º 2
 Havergal Brian - Sinfonia n.º 2
 Anton Bruckner - Sinfonia n.º 2, Sinfonia de pausas
 Mozart Camargo Guarnieri - Sinfonia n.º 2, O Uirapuru
 Aaron Copland - Sinfonia n.º 2, Sinfonia Breve
 John Corigliano - Sinfonia n.º 2
 David Diamond - Sinfonia n.º 2
 Antonín Dvořák - Sinfonia n.º 2
 Edward Elgar - Sinfonia n.º 2
 George Enescu - Sinfonia n.º 2
 Philip Glass - Sinfonia n.º 2
 Reinhold Glière - Sinfonia n.º 2
 Henryk Górecki - Sinfonia n.º 2
 Joseph Haydn - Sinfonia n.º 2
 Alan Hovhaness - Sinfonia n.º 2, Montanha Misteriosa
 Charles Ives - Sinfonia n.º 2
 Vasily Kalinnikov - Sinfonia n.º 2
 Aram Khachaturian - Sinfonia n.º 2
 Witold Lutosławski - Sinfonia n.º 2
 Gustav Mahler - Sinfonia n.º 2, Ressurreição
 Bohuslav Martinů - Sinfonia n.º 2
 Felix Mendelssohn - Sinfonia n.º 2, Hino de Louvor
 Wolfgang Amadeus Mozart - Sinfonia n.º 2
 Nikolai Myaskovsky - Sinfonia n.º 2
 Carl Nielsen - Sinfonia n.º 2, Quatro Temperamentos
 Arvo Pärt - Sinfonia n.º 2
 Krzysztof Penderecki - Sinfonia n.º 2, Natal
 Sergei Prokofiev - Sinfonia n.º 2
 Sergei Rachmaninov - Sinfonia n.º 2
 Nikolai Rimsky-Korsakov - Sinfonia n.º 2, Antar
 George Rochberg - Sinfonia n.º 2
 Anton Rubinstein - Sinfonia n.º 2, Oceano
 Camille Saint-Saëns - Sinfonia n.º 2
 Franz Schubert - Sinfonia n.º 2
 Robert Schumann - Sinfonia n.º 2
 Dmitri Shostakovich - Sinfonia n.º 2, Outubro
 Jean Sibelius - Sinfonia n.º 2
 Louis Spohr - Sinfonia n.º 2
 Pyotr Ilyich Tchaikovsky - Sinfonia n.º 2, Pequena Russa
 Ralph Vaughan Williams - Sinfonia n.º 2, Sinfonia de Londres
 Heitor Villa-Lobos - Sinfonia n.º 2, Ascensão
 William Walton - Sinfonia n.º 2
 Carl Maria von Weber - Sinfonia n.º 2
 Alexander von Zemlinsky - Sinfonia n.º 2

Desambiguação
Sinfonias